Flawless Records — лейбл, основанный фронтменом ню-метал группы Limp Bizkit Фредом Дёрстом в 1999 году. Он подписал такие группы как: Puddle of Mudd, The Revolution Smile, и Ringside.

Исполнители 
 She Wants Revenge
 Big Dumb Face
 Ringside
 Puddle of Mudd
 The Revolution Smile
 Kenna

Релизы 
 The Family Values Tour 1999 (Various Artists) (5/23/00)
 Big Dumb Face — Duke Lion Fights the Terror (3/6/01)
 Puddle of Mudd — Come Clean (8/28/01)
 The Revolution Smile — We Are in This Alone (5/8/03) (не выпущен)
 The Revolution Smile — Above the Noise (7/29/03)
 Puddle of Mudd — Life on Display (11/25/03)
 Ringside — Ringside (4/19/05)
 Puddle of Mudd — Famous (10/07)
 Puddle of Mudd — Volume 4: Songs in the Key of Love and Hate (12/09)

Примечания

Ссылки 
 Fred Durst Albums: songs, discography, biography

Лейблы Universal Music Group
Компании по алфавиту
Лейблы звукозаписи, основанные в 1999 году
Лейблы звукозаписи по алфавиту